Байгу́зино — название населённых пунктов в России:

 Байгузино — деревня в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Байгузино — деревня в Янаульском районе Башкортостана.